— японский спортсмен-конькобежец, участник Олимпийских игр 2006 года.

На Олимпийских играх 2006 года принимал участие в 2-х дисциплинах: гонке на 1500 метров (24 место) и командная гонка (8 место).

Конькобежцы Японии
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 2006 года